David Giménez Carreras (1964-vivente) – direttore d'orchestra spagnolo
David Josué Jiménez Silva (1986-vivente) – calciatore spagnolo
David Jiménez Herrera (1995-vivente) – velocista spagnolo
David Jiménez – pugile costaricano
Antonio David Jiménez Pentinel (1977-vivente) siepista e mezzofondista spagnolo